Каганю́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Дмитро Каганюк ( 1967) — український митець, майстер художнього гончарства.
 Петро Каганюк (* ? — † 2022) — солдат Збройних сил України, загинув на Російсько-українській війні.

Українські прізвища
Прізвища на -юк